Amerikai Egyesült Államok
 Johnson City (Kansas)
 Johnson City (Missouri)
 Johnson City (New York)
 Johnson City (Oregon)
 Johnson City (Tennessee)
 Johnson City (Texas)